Pattinson est le nom de famille de :

 Darren Pattinson (né en 1979), joueur de cricket anglo-australien ;
 James Pattinson (né en 1990), joueur de cricket australien ;
 
 Robert Pattinson (1872-1954), homme politique britannique ;
 Robert Pattinson (né en 1986), acteur britannique ;
 Samuel Pattinson (1870-1942), homme d'affaires et homme politique britannique.